

Geografia

Austria 
 Predlitz – ex comune ora frazione di Stadl-Predlitz, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Predlitz-Turrach – ex comune ora aggregato a Stadl-Predlitz, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Stadl-Predlitz – comune nel distretto di Murau (Stiria)